И́горь Реше́тников:
 Решетников, Игорь Викторович (род. 1966) — начальник Управления МВД России по Курганской области, генерал-майор полиции.
 Решетников, Игорь Сергеевич (род. 1975) — российский футболист, защитник.